Bharatpur, város Nepálban
Bharatpur, város Indiában, Rádzsasztán államban
Bharatpur, a 17. század és 1947 között létezett állam a mai India területén